Роберт Дурмишханович Акопян (, род. 1964, 17 марта, Тбилиси) — армянский актёр театра и кино, Заслуженный артист Армении (2007).

Биография 
Роберт Акопян родился в 1964 году 17 марта в Тбилиси. В 1981-85 гг. поступил в Ереванский государственный художественно — театральный институт (курс Хорена Абраамяна) Классификация актер драм. театра и кино. С 1987 г. по 1989 Тбилисский государственный Армянский театр им. С. Шаумяна — актер. С 1989 г. по 1991 г. директор Тбилисского театра-студии «Наири». С 1991 г. по 1992 г. Ереванский театр- студия «Ардзаганк» — актер. С 1996 г. по 1998 г. Тбилисский гос. армянский театр им. П. Адамяна — актер. С 1998 г. по 2001 г. Ереванский гос. муз. театр им. А. Пароняна — актер. С 2004 г. Ереванский гос. рус. драм. театр им. К. Станиславского — актер. В 2007 г. удостоян звания заслуженный артист РА.

Роли в театре 
 Князь Пантиашвили — «Ханума» Цагарели
 Оган-Гурген — «Кесарь» Л. Шант
 Степан — «Поминальная молитва» Г. Горин
 Али — «Разорванная цепь» А. Григорян, М. Мариносян
 Макдуф — «Макбет» В. Шекспир
 Доктор — «Амок» С. Цвейг
 Мужчина — «К Вам обращаюсь…» Л. З. Сюрмелян
 Бывший вор — «Древнейшая профессия» Т. Папашвили
 Хирург — «Разговор в ночи» Г. Мкртчян
 Отар Бек — «Измена» А. Сумбатов-Южин
 Царь Арташес — «Страсти по Арташесу». С. Погосян
 Сурен — «Из -за чести» А, Ширванзаде
 Микаэль — «Еще одна жертва» Г. Сундукян
 Исаи — «Хатабала» Г. Сундукян
 Золотников — «Беда от нежного сердца». Вл. Соллогуб
 Ляпкин-Тяпкин — «Страсти по ревизору» Н.Гоголь
 Захаров — «Адель» Е. Таганов
 Загоретский — «Горе от ума» А. Грибоедов
 Севада — «Девушка в подарок» А. Ватян
 Сидоров — «Левая грудь Афродиты» Ю. Поляков
 Иванов — «В чужом пиру похмелье» А. Островский 
 Адвокат — «Дело валютной проститутки» (моноспектакль) Т. Папашвили

Роли в кино 
 Агекян — «Гарегин Нжде»
 Бероян — «Во имя любви» сериал
 Аршак — «Цена жизни» сериал
 Размик — «Три жизни» сериал
 Левон — «Последний отец» сериал
 Летчик — «Домик в сердце»
 Тигран — «Открой глаза» сериал

Режиссёр постановок 
 «Амок»
 «Древнейшая профессия»
 «Разговор в ночи»
 «Письмо незнакомки»
 «К Вам обращаюсь…»
 «Зимняя сказка» — нов. год.
 «Бал у Снежной королевы» 
 «Подснежники для принцессы»
 «Операция новогодний козел»
 «Новогодние похождения пирата Джека воробья»
 «Измена»
 «За закрытыми дверями»

Участие в фестивалях 
«Амок»

 «Арммоно»(Ереван, Армения) 2009 

«Соло» (Москва, Россия) 2009

«Белая вежа» (Брест, Беларусь) 2010

«Моно» (Калининград, Россия) 2010

«Аспиндзис» (Висагинас, Литва) 2016

«К вам обращаюсь…» 

«Арммоно» (Ереван, Армения) 2011

«Белая вежа» (Брест, Беларусь) 2011 — ном. «За приверженность гражданской теме»

«Видлунья» (Киев, Украина) 2013 — «Гран При» 
«Монобалтия» (Каунас, Литва) 2014
«Вертикаль» (Иерусалим, Израиль)2016

« Академия» (Омск, Россия) 2018

«Древнейшая профессия» 

«Арммоно» (Ереван, Армения) 2012

«Театральный Лори» (Алаверды, Армения) 2012 — лучшая муж. роль

«Аспиндзис» (Висагинас, Литва) 2012 — ном. «За оригинальную трактовку святого писания» 

«Белая вежа» (Брест, Беларусь) 2013 — ном. «За оригинальную трактовку святого писания» 

«Белая вежа» (Брест, Беларусь) 2013

«Разговор в ночи» 

 «Арммоно» (Ереван, Армения) 2014

 «Белая вежа» (Брест, Беларусь) 2015

«Дело валютной проститутки»

 «Арммоно» (Ереван, Армения) 2016

Звания и награды 
 «Гран — При» на международном фестивале «Видлунья» Киев 2013 г.,
 «Лучший спектакль на гражданскую тему» межд. фест. «Белая вежа» Брест 2011 г.
 «Древнейшая профессия»  «Театральный Лори» (Алаверды, Армения) 2012 — лучшая муж. роль
 «Аспиндзис» (Висагинас, Литва) 2012 — ном. «За оригинальную трактовку святого писания»  
 Золотая медаль министерства культуры «За заслуги» 2018

Примечания 
 http://novostink.ru/interviews/122365-robert-akopyan-zasluzhennyy-artist-armenii.html
 http://style.news.am/rus/news/1473/robert-akopyan-v-zhizni-ya-myagkiiy-beliyiy-i-pushistiyiy.html
 https://web.archive.org/web/20160630223901/http://stanislavski.am/artists/index.php?option=artist&artist_id=62
 http://www.brestintourist.com/culture/zasluzhennyy-artist-armenii-robert-akopyan
 http://sputnikarmenia.ru/armenia/20150911/610120.html
 http://www.armenianarthall.com/index.php?newsid=529
 http://inieberega.ru/node/40
 https://newsarmenia.am/news/culture/culture-20130621-42894844/
 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/202702
 https://www.youtube.com/watch?v=r8MKyabDds4
 https://www.youtube.com/channel/UCsBT_h1QFF8z6PzqpPsjQWg

Заслуженные артисты Республики Армения